Nova Roma kan syfta på följande:
 Nova Roma var ett romerskt namn på Konstantinopel, dagens Istanbul

Geografi

Brasilien 

 Campos Sales (ort), Ceará, 
 Nova Roma (kommun i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar